Stribrny oder Stříbrný ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Stribrny (* 1952), deutscher Geologe
 Jiří Stříbrný (1880–1955), tschechoslowakischer Politiker (Česká strana národně sociální) und Journalist 
 Václav Stříbrný (1853–1933), tschechischer Botaniker
 Wolfgang Stribrny (1935–2011), deutscher Historiker